Октябрьский — бывший аэропорт одноимённого города в Башкортостане. Основан в 1962 году. Расположен в 7 километрах юго-западнее города на территории Татарстана.

До 1993 года аэропорт принимал воздушные суда 3 класса (Ан-24, Як-40), выполнялись регулярные рейсы в города Москва, Казань, Уфа, Самара, Нефтекамск, Стерлитамак, Нижневартовск, Стрежевой, Сургут и другие.

Используется с 1998г как спортивный аэродром «Октябрьским авиационно-техническим аэроклубом ДОСААФ России им Б. Г. Зарипова».

На аэродроме выполняются ознакомительные и спортивно-тренировочные прыжки с парашютом, обучение пилотированию самолета Ан-2.

Примечания

Ссылки 
 http://www.urban3p.com/object14118/ 
 http://www.aviapages.ru/airports/89525231010670568.shtml 

Аэропорты Татарстана
Закрытые аэропорты России
Здания и сооружения Октябрьского
Бавлинский район